Ананьевка — деревня в составе Запольского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Прожектор, Сковородка, Дутьки.

См. также 
 Запольский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 

Населённые пункты Белыничского района